

Населені пункти та їхні частини
 Волув — місто в Воловському повіті Нижньосілезького воєводства
 Волув — гміна в Воловському повіті Нижньосілезького воєводства
 Волув — село в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Волув — частина міста Стомпоркув у Конецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Волув — частина села Щитники в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства

Примітки